De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 1995 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1995. De race werd verreden op 20 augustus 1995 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1995
Tsjechië